Joaquín Moya puede hacer referencia a:
 Joaquín Moya Ángeles (?-1928), caricaturista y dibujante español.
 Joaquín Moya Gil (1932-2013), futbolista y entrenador español.
 Joaquín Moya Rodríguez (1932-2011), esgrimista español.
 Joaquín Moya-Angeler Sánchez (1953-), político español.
 Joaquín Moya Fuentes (1993-), futbolista chileno.